Больни́ца для душе́внобольны́х Се́эвальди () — комплекс исторических зданий в таллинском микрорайоне Мериметса, внесённых в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. В настоящее время их большую часть использует Психиатрическая клиника .

История 
Больничный комплекс Сеэвальди расположен на землях бывшей летней мызы Сеэвальди (,  — «морской лес») и в граничащем с ними лесу, выходящему к берегу моря. Мыза была построена в 19-ом столетии врачом Самуэлем Рейнгольдом Винклером (Samuel Reinhold Winkler, 1764—1839).

В 1898 году владевшая мызой баронесса Мария Жирар де Сукантон (Marie Girard de Saucanton) подарила свою недвижимость Обществу призрения за душевнобольными Эстляндской губернии (). В том же году на деньги, собранные из больших пожертвований, было начато строительство больницы. Поначалу под нужды больницы были приспособлены деревянные мызные строения.

В 1901—1903 годах по планировке, разработанной Акселем фон Ховеном (Axel von Howen, 1845—1911), была определена структура всего больничного комплекса и построены четыре здания из плитняка (мужской и женский лечебные корпуса, хозяйственное здание и котельная-электростанция). В восточной части грунта были возведены сторожка и покойницкая–часовня. Для нужд больницы были приспособлены также амбар, конюшня, погреб и жилые дома мызы. Главное здание мызы перестроили в жилой дом для главного врача, позже оно использовалось как лаборатория и отделение наркологии и лечения алкоголизма.

Больница была открыта осенью 1903 года. В царское время больница Сеэвальди была одним из прогрессивных медицинских учреждений, где внедрялись новые направления психиатрии.

К 1909 году были возведены четыре лечебных корпуса: два — для женщин и два — для мужчин, архитекторы Жак Розенбаум (1878–1944),  (1877–1931) и Эрих Якоби (1885—1941).

В 1913 году инженер Антон Уэссон (Anton Uesson, 1879—1942) спроектировал одноэтажный жилой дом для персонала и пристройку к ранее построенному зданию. В 1920-х годах перестройкой зданий занимался архитектор Франц де Фриз (Franz de Vries, 1890—1938). В 1970—1980 годах была построена новая психиатрическая поликлиника (архитектор Тийт Тоомисте (Tiit Toomiste), род. 1943).

В 1911—1945 годах медицинское учреждение носило название Больница нервных и душевных заболеваний «Сеэвальд» ().

Здания 
В Государственный регистр памятников культуры Эстонии в 1999 году были внесены 16 объектов больничного комплекса и бывшей мызы (в начале каждого абзаца указан номер объекта в регистре):
 8500 главное здание летней мызы Сеэвальди, позже — жилой дом главврача, Палдиское шоссе 52/9, 19-е столетие.
Деревянное мызное здание построено в 19-ом столетии и перестроено в 1901—1902 годах про проекту Акселя фон Ховена в квартиру главврача Эрнста фон Кюгельгена (Ernst von Kügelgen, 1871—1948). Первоначально это был одноэтажный бревенчатый дом, покрытый дощатой обшивкой. Мызное здание расширили в западную сторону на две большие комнаты и в восточную сторону — на кухню и вспомогательные помещения. Планировка здания позже была изменена в связи с изменением функций помещений. В 1970—1980 годах была сделана пристройка для нужд лаборатории и чердачный этаж перестроен в жилые помещения. Окна изменены. Здание десятки лет простояло пустым и разорённым. Сохранились оконные шпингалеты, внутренние двери, дверные наличники, зеркальные потолки и печь первого этажа.

 8501 сторожка больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/10, 19-е столетие.
Первоначально дом сторожа был маленьким одноэтажным деревянным строением с двускатной крышей, который украшали ажурные деревянные детали в стиле историзма. В ходе перестройки в жилой дом здание удлинили наполовину в северо-восточную сторону и выстроили жилые комнаты на чердачном этаже. После перестройки дом получил высокую крышу, большие чердачные окна и стильную внутреннюю лестницу. Сохранившиеся ценные детали — это внутренняя лестница и печь чердачного этажа.

 8502 покойницкая-часовня больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе, рядом с д. 52/11, 1903 год.
В 1901 году было запланировано построить каменную часовню. В 1903 году Аксель фон Ховен спроектировал маленькую деревянную часовню в стиле историзма. Высокие стрельчатые окна придают дому неоготический вид. К часовне присоединена более узкая прозекторская с низкой крышей, куда можно пройти с бокового фасада. Над входом в часовню первоначально был треугольный навес, ограниченный балюстрадой. Внутреннее помещение украшают восемь деревянных пилястров. Сохранились две оригинальные скамьи, оконные рамы со шпингалетами и навесными петлями, деревянная обшивка внешнего фасада и ведущая в прозекторскую внутренняя дверь.

 8503 конюшня летней мызы Сеэвальди, позже — контора  больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/11, 19-е столетие.
Одноэтажная мызная конюшня построена из камня. Перестроена в больничную контору. Здание неоднократно перестраивалось и достраивалось. Частично сохранились добавленные в ходе перестройки оконные рамы со шпингалетами, внутренние двери и печи.

 8504 амбар летней мызы Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/16, 19-е столетие.
Одноэтажное каменное вспомогательное мызное здание в стиле историзма с двускатной крышей. Постройка состоит из трёх частей разного объёма. Фасады с простым оформлением покрыты зернистой штукатуркой. На стенной поверхности выделяются светлые углы и обрамления оконных проёмов. Размещение окон изменено. Интерьеры амбара были перестроены и использовались в качестве гаража.

 8505 котельная-электростанция больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/13, 1903 год.
Котельная-электростанция с водонапорной башней, двускатной крышей и неоштукатуренным фасадом построена из плитняка и кирпича. В северной части здания расположен машинный зал, в южной размещаются ёмкости разного размера. Из ценных деталей сохранились навес над входной дверью и оформление винтовой лестницы водонапорной башни. В ходе перестроек к зданию была добавлена мастерская и гаражи (в настоящее время частично разрушены).

 8506 хозяйственное здание больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/12, 1903 год.
Двухэтажное здание из плитняка с неоштукатуренными фасадами. Передний и задний фасады изначально имели одинаковый вид. В центре симметричных фасадов расположены ризалиты, имеющие вход и большое дуговое окно. По обе стороны от центрального ризалита расположены парные оконные проёмы, в оформлении арочных перемычек и карнизов которых использованы нависающие детали из плитняка. В здании располагались кухня, прачечная и комнаты служащих; в центральной части второго этажа — большие сушилки для белья и в крыльях дома — отдельные жилые комнаты для санитаров и санитарок. При расширении кухни к крылу здания была добавлена одноэтажная пристройка в том же стиле. Позже к юго-восточному фасаду добавили пристройку из силикатных кирпичей. В ходе перестроек добавлен этаж под крышей и заделаны оконные проёмы. Здание разорено и стоит пустым.

 8507 лечебный корпус 1 больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/1, 1903 год.
У здания фасад в стиле историзма с непритязательным декором и большие окна, внутренние рамы которых выполнены из металла в небольшую клетку. В центральной части переднего фасада шириной в девять окон выделяется центральный ризалит шириной в три окна с треугольным фронтоном. Главный вход находится в центре ризалита северного фасада. На первом этаже располагались дневной зал для беспокойных больных, спальни, палаты, комнаты санитаров, изоляторы и залы наблюдения. На втором этаже — дневной зал, спальня, палата наблюдения. В подвальном этаже располагались кухни, складские помещения, лифты для еды и белья и котельные. Все углы стен закруглены. В здании имелись паровое отопление, канализация, вентиляция и электричество. Сохранились двусторонние распашные двери, внутренние окна, сводчатые потолки, широкие лестницы из плитняка и старые паровые радиаторы.

 8508 лечебный корпус 2 больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/2, 1909 год.
Двухэтажное здание в хайматстиле с основным планом в виде буквы L и с высокой красной каменной крышей. Здание имеет вид большой виллы, оформление фасадов асимметрично согласно югенд-стилю. На цоколе из плитняка до окон возведён широкий горизонтальный пояс из красного камня. Светлая штукатурка стен прерывается вертикальными полосами из красного кирпича. На срезы под карнизами на оштукатуренную поверхность нанесён решётчатый узор, мотивы которого варьируются. Оконные проёмы продолговатой формы, в оформлении окон использовано разнообразное размещение рам. В интерьерах сохранились окна со скрытыми решётками и плотным расположением рам, двери в югенд-стиле, дверные ручки, каменный паркет, настенные панели.

 8509 лечебный корпус 3 больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/3, 1909 год.
Двухэтажный лечебный корпус для спокойных больных мужского пола. Имеет основной план в виде буквы L и высокую красную каменную крышу. Здание в хайматстиле имеет вид большой виллы. Оформление фасадов асимметрично согласно югенд-стилю. На цоколе из плитняка до окон возведён горизонтальный пояс из красного камня. Окна с вертикальным решением, использовано множество различных размещений оконных рам. Светлая штукатурка внешних стен прерывается вертикальными полосами из красного кирпича. Главный вход ведёт под углубляющуюся арку в стене. Арочный мотив также образуют расположенные над главным входом окна второго этажа, выходящие на лестницу. На фронтонах псевдорешётка. Сохранились окна со скрытыми решётками и плотным расположением рам, во внутренних помещениях — двери в югенд-стиле, дверные ручки, каменный паркет, настенные панели;

 8510 лечебный корпус 4 больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/4, 1909 год.
Двухэтажное здание в хайматстиле с  L-образным основным планом и высокой красной каменной крышей. Имеет вид большой виллы. Оформление фасадов согласно югенд-стилю асимметрично. На цоколе из плитняка до окон возведён широкий горизонтальный пояс из красного камня. Светлая штукатурка стен прерывается вертикальными полосами из красного кирпича. На срезы под карнизами на оштукатуренную поверхность нанесён решётчатый узор, мотивы которого варьируются. Главный вход ведёт под углубляющуюся арку в стене. Арочный мотив также образуют расположенные над главным входом окна второго этажа, выходящие на лестницу. Остальные окна имеют горизонтальное расположение. Оконные проёмы продолговатой формы, в оформлении окон использовано разнообразное размещение рам. Внутренние помещения были роскошными. Сохранилось оформление вестибюля с дугообразной лестницей, простирающейся через два этажа стеклянной стеной с обрамлением в югенд-стиле, деревянными панелями, дверьми и декоративным размещением окон. В фойе первого и второго этажей находятся расписные камины. Изначально из фойе был выход на террасу во внутреннем дворе.

 8511 лечебный корпус 5 больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/5, 1909 год.
Двухэтажный дом в хайматстиле с высокой вальмовой крышей из красного камня, плитняковым цоколем и присущей югенд-стилю расчленённой планировкой. На фасадах чередуются красный кирпич и оштукатуренные поверхности; до окон простираются горизонтальные и по углам здания — вертикальные пояса из красных кирпичей. На фронтонах псевдорешётка. Сохранилось много окон специфичной формы со скрытыми решётками и плотным расположением рам. Во внутренних помещениях сохранились двери в югенд-стиле, дверные ручки, каменный паркет, настенные панели.

 8512 врачебный дом больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/8, 1913 год.
Одноэтажное каменное здание, расчленённое в югенд-стиле. В нём находилась представительная докторская квартира с тремя спальнями. На этаже под крышей и в крыле располагалась двухкомнатная квартира дворника. У здания отсутствуют свойственные памятнику культуры признаки и детали, сохранилась только историческая ценность.

 8513 врачебный дом больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/14, 1909 год.
Одноэтажный бревенчатый дом с чердачным этажом, частично перестроенный, на его первом этаже располагались большой вестибюль, кабинет, зал, будуар и детская комната. За вестибюлем находились столовая, кухня, комната служащих. На втором этаже были спальни. В ходе перестройки был пристроен второй этаж и перенесена внутренняя лестница. Прихожая выполнена из кирпичей. В сторону улицы возведена каменная пристройка. Все пристройки нарушают изначальное решение в югенд-стиле. Сохранились внутренние двери, оконные рамы и ставни.

 8514 общественный дом больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52/7, 1912 год.
Одноэтажное здание в стиле историзма с модернистскими дополнениями, с вальмовой крышей, из красного кирпича с высоким закруглённым профилем. На фасаде специфической формы слуховые окна и большой арочный портал со стеклянной дверью. На чердаке была спроектирована комната для сушки белья. Позже на чердачном этаже построили рабочие помещения, в которые можно было попасть с лестницы на боковом фасаде. Зал со сценой находился в части дома, выходящей на Палдиское шоссе. На фасаде, выходящем на улицу, открывались четыре окна. По обе стороны от главного входа располагались вспомогательные помещения, гардероб и буфет с кухней. В середине здания был просторный вестибюль. Первоначально интерьеры имели богатый декор. Частично сохранился трафаретный рисунок на стене у лестницы. В доме была светлая мебель в югенд-стиле, изготовленная по рисункам Жака Розенбаума.

 8515 лечебный корпус больницы для душевнобольных Сеэвальди, Палдиское шоссе 52A, 1903 год.
Двухэтажное здание из плитняка с неоштукатуренными фасадами в стиле историзма имеет скромный декор и большие окна. В центральной части переднего фасада шириной в девять окон выделяется центральный ризалит шириной в три окна с треугольным фронтоном. Главный вход расположен в центре ризалита северного фасада. На первом этаже располагались дневной зал для беспокойных больных, спальни, палаты, комнаты санитаров, изоляторы и залы наблюдения. На втором этаже были дневной зал, спальня, палата наблюдения. В подвальном этаже располагались кухни, складские помещения, лифты для еды и белья и котельные. Все углы стен были закруглены. В здании имелись паровое отопление, канализация, вентиляция и электричество.

При инспектировании 05.12.2013, 14.07.2015 и 11.06.2018 объекты 8511, 8512, 8514 и 8615 находились в хорошем состоянии, объекты 8500—8507, 8509, 8510 и 8513 — в удовлетворительном и объект 8508 — в руинах.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Психиатрической клиники Северо-Эстонской Региональной больницы , , 

Памятники культуры Эстонии
Здания и сооружения Таллина
Больницы Российской империи
Психиатрические больницы
Здания и сооружения, построенные в 1913 году
1910-е годы в Эстонии